Surprise är en udde i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Surprise. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Västantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis